Slag bij Arcadiopolis (970)
 Slag bij Arcadiopolis (1194)